Varda (planina), planina u istočnoj Bosni, BiH
 Varda (Čabulja), jedan od vrhova planine Čabulje, BiH
 Varda, Elida, naselje u grčkoj prefekturi Elidi
 Várda, naselje u Mađarskoj
 Varda (Tolkien), Tolkienov izmišljeni lik, 'kraljica zvijezda'
 Varda (ime), često ime u današnjem Izraelu
 Agnès Varda, filmašica
 Jean Varda, umjetnik